Аргентина бере участь в Олімпійських іграх з 1900. Її спортсмени здобули 70 медалей, найбільше в боксі — 24. Жодної медалі на зимових Олімпіадах країна ще не має.

Національний олімпійський комітет Аргентини був створений і визнаний 1923 року.

Таблиці медалей

Медалі за Іграми

Медалі за видами спорту

Див. також 
 Аргентина
 Олімпійські ігри

Посилання 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Аргентина на офіційному сайті Олімпійського руху 
 Медалісти Олімпійських ігор на сайті
 Олімпійський комітет Аргентини 

Країни на Олімпійських іграх
Аргентина на Олімпійських іграх